Název listina práv nebo také Bill of Rights může nést více dokumentů:

 Bill of Rights (1689) stvrzující práva britského parlamentu
 Listina práv (Spojené státy americké), sestávající z prvních deseti dodatků Ústavy Spojených států amerických
 Listina základních práv a svobod, součást ústavního pořádku České republiky

Externí odkazy